Les llengües gur, antigament dites llengües voltaiques, són una branca de la família de llengües nigerocongoleses. Són parlades a Benín, a Burkina Faso, a Costa d'Ivori, a Ghana, a Mali, a Níger , a Nigèria i a Togo

Etimologia 
Gour és un neologisme que el lingüista alemany Gottlob Krause ha inventat l'any 1895 a partir de la primera síl·laba que se sent a diferents etnònims de pobles el parentiu lingüístic dels quals ha percebut : Gourmantché, Gourounsi, …

Classificació

Referències

Bibliografia 
 Emmanuel N. Té. Mensah, Atlas des langues gur de Côte d'Ivoire, Agència de Cooperació Cultural i Tècnica, Niamey ; Universitat d'Abidjan, Institut de Lingüística Aplicada, Abidjan, 1983, 318 pàg.
 N. Nikiema, Orthographe standard et harmonisée des langues gur, El Cap, 2005, 20 pàg.
 André Prost, Contribution à l'étude des langues voltaïques, IFAN, Dakar, 1964, 461 pàg.
 Manfred von Roncador i Gundrun Miehe (i al.), Les langues gur (voltaïques) : bibliographie commentée et inventaire des appellations des langues, Köppe, Colònia, 1998, 283 pàg. (ISBN 3896451111)

Enllaços externs 
  Articles sobres les llengües Gur  (Journal of West African Languages)

Llengües del Togo
Llengües de Ghana
Llengües de Costa d'Ivori
Llengües de Benín
Llengües congoatlàntiques